Dziennik Polski – pismo codzienne wydawane w Krakowie od 1945 przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”, a od 1991 przez Wydawnictwo Jagiellonia S.A.
 Dziennik Polski – czasopismo polityczne założone przez Karola Libelta, ukazujące się w Poznaniu w latach 1849–1850
 Dziennik Polski – pismo polityczne ukazujące się we Lwowie w latach 1861–1868
 Dziennik Polski – pismo polityczne ukazujące się we Lwowie w latach 1869–1918, organ tzw. „mameluków”
 Dziennik Polski – tytuł, pod którym w latach 1913–1915 ukazywał się w Warszawie Kurier Polski (1898–1939)
 Dziennik Polski – gazeta codzienna wydawana w Czeskim Cieszynie na Zaolziu od 1934, w latach 1938-1939 jako mutacja „Polski Zachodniej”
 Dziennik Polski – gazeta codzienna wydawana we Lwowie w latach 1935–1939, organ Związku Młodych Narodowców
 Dziennik Polski – gazeta wydawana w latach 1940–1945 w Krakowie
 Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza (do 1943 „Dziennik Polski”) – polska gazeta codzienna ukazująca się w Londynie od 1940 roku
 Dziennik Polski – gazeta wydawana w Detroit